De Hoppecke, een zijrivier van de Diemel
Hoppecke, een plaats in de gemeente Brilon
Hoppecke Batterien, een Duits bedrijf